Metrotren steht für:
 eine S-Bahn in vielen Ländern in Latein-Amerika
 eine im Bau befindliche Regionalstadtbahn in der spanischen Stadt Gijón